Сибирский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Сибирский сельсовет — в Первомайском районе Алтайского края.
 Сибирский сельсовет — в Купинском районе Новосибирской области.